Die ECM Prague Open 2006 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Prag. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 6. bis 14. Mai 2006 statt.

Im Einzel gewann Shahar Peer gegen Samantha Stosur mit 4:6, 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Marion Bartoli / Shahar Peer mit 6:4 und 6:4 gegen Ashley Harkleroad / Bethanie Mattek.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Prag